Osoby o nazwisku Finlay
 Dave Finlay
 Donald Finlay
 Frank Finlay

Inne
 15P/Finlay – kometa
 Finlay (grupa muzyczna)